Henri Rolland peut désigner :
 Henri Rolland (1871-1926), homme politique et avocat belge ;
 Henri Rolland (1887-1970), archéologue français ;
 Henri Rolland, (1891-1923), artiste peintre.